Olcesi – cognome italiano
 olcesi – abitanti di Olcio